Im nächsten Leben ist die Bezeichnung für:
 Im nächsten Leben (2008), deutscher Film von Marco Mittelstaedt
 Im nächsten Leben (2012), deutscher Film von Marco Gadge